Nederlandse personen:
Hans Janssen (bestuurder) (19?)
Hans Janssen (conservator) (1954-2021)
Hans Janssen (journalist) (19?)
Hans Janssen (kunstenaar) (1952)
Hans Janssen (politicus) (1964)
Hans Janssen (politiek assistent) (19?)
Hans Janssen (schaatser) (1955)
Hans Janssen (voetballer) (1894)

Zie ook
Hans Jansen (doorverwijspagina)